

Мадалін — село в гміні Рендзіни Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Мадалін — село в гміні Ліскув Каліського повіту Великопольського воєводства